Deniz Aytekin (ur. 21 lipca 1978 roku w Norymberdze) – niemiecki sędzia piłkarski.

Kariera 
Deniz Aytekin, którego rodzice wyemigrowali z Turcji do Niemiec, reprezentuje okręg Altenberg. Debiut w Bundeslidze miał 27 września 2008 w meczu Herthy BSC przeciwko Energie Cottbus. Od 2011 roku jest sędzią międzynarodowym.

1 kwietnia 2011 roku prowadził mecz pomiędzy FC St. Pauli oraz FC Schalke 04 na Millerntor. W 89. minucie, przy stanie 2:0 dla Schalke, mecz został przerwany przez Aytekina po tym jak jego asystent Thorsten Schiffner został trafiony w szyję kuflem do piwa.

Pierwszy międzynarodowy mecz Aytekin poprowadził 21 lipca 2011 roku w II rundzie eliminacji Ligi Europy pomiędzy RNK Split i NK Domžale. W 2012 roku Aytekin był arbitrem bramkowym w zespole Wolfganga Starka podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012.

Pierwszą nominację na mecz reprezentacji otrzymał 11 września 2012 r. w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2014 pomiędzy Bośnią i Hercegowiną, a Łotwą. W fazie grupowej Ligi Mistrzów Aytekin zadebiutował 23 października 2012 roku w spotkaniu FC Nordsjælland i Juventusu.

W grudniu 2014 roku Aytekin uzyskał awans do grupy sędziów UEFA Elite. W 2015 roku FIFA nominowała go do prowadzenia meczów na Mistrzostwach Świata U-17 w Chile, gdzie poprowadził m.in. mecz otwarcia między Nigerią a Stanami Zjednoczonymi.

W kwietniu 2017 r. Aytekin otrzymał od DFB możliwość poprowadzenia finału Pucharu Niemiec w którym zagrały drużyny Eintrachtu Frankfurt i Borussii Dortmund.

W lipcu 2019 roku został nagrodzony przez DFB tytułem „Sędzia Roku 2019”.

Linki zewnętrzne 

    
 Deniz Aytekin, na kicker.de

Przypisy 

Urodzeni w 1978
Niemcy pochodzenia tureckiego
Niemieccy sędziowie piłkarscy
Ludzie urodzeni w Norymberdze